Михаил Демченко:
 Демченко, Михаил Васильевич (1925—2012) — советский и украинский учёный и преподаватель, профессор.
 Демченко, Михаил Прокофьевич (1927—1997) —  советский передовик производства, Герой Социалистического Труда.